Gull är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Gull (1867–1951), australisk politiker
 Cameron Gull (1860–1922), engelsk politiker
 Eric Gull (född 1973), argentinsk-schweiisk handbollsspelare 
 Robert Gull (född 1991), svensk roadracingförare
 Thomas Gull (1832–1878), australisk politiker
 William Gull (1816–1890), engelsk läkare 

Engelska efternamn